Boyne River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Boyne River, Queensland, vattendrag,

Kanada 

 Boyne River, Ontario, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar